Sylvan Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sylvan Beach (Michigan)
 Sylvan Beach (New York)
 Sylvan Beach (Texas)